Генри Чарльз Кертис (; ) — английский футболист, арбитр и тренер, наиболее известный своей 23 — летней работой на посту главного тренера «Брентфорда». Он является самым длительным и успешным наставником «Брентфорда» на сегодняшний день.

В опросе, посвященном 125-летию со дня основания Футбольной лиги в 2013 году, Кертис был признан величайшим менеджером «Брентфорда» за всю историю команды. В мае 2015 года он был посмертно включён в зал славы клуба.

Карьера игрока и арбитра 
Первой должностью Кертиса в футболе стал пост секретаря команды «Шерналл Юнайтед», а позже он недолго выступал в качестве игрока за клубы «Ромфорд» и «Уолтемстоу Грейндж». После завершения карьеры Кертис стал судьей и довольно быстро вошел в список арбитров Южной лиги. В 1918 году он получил право работать на матчах Футбольной лиги и официально ушел из судейства в 1923 году.

Начало тренерской карьеры 
Кертис начал свою тренерскую карьеру в качестве секретаря любительского клуба «Гном Атлетик».

Затем в мае 1923 года специалист возглавил коллектив третьего южного дивизиона «Джиллингем». Кертис отправился на стадион «Пристфилд» посмотреть матч после того, как ранее опоздал на поезд в город Суонси, где в тот день должен был судить матч одноименной местной команды. Он поинтересовался вакантной на тот момент должностью тренера, и руководство клуба предложило ему эту роль. Приведя «Джиллингем» к трем финишам в середине турнирной таблицы, Кертис окончательно покинул клуб 30 марта 1926 года.

Работа с «Брентфордом»

Первые годы 
После случайной встречи с директором «Брентфорда» и бывшим футбольным судьей Фрэнком Бартоном Кертис был назначен главным тренером клуба Третьего южного дивизиона в апреле 1926 года и подписал годовой контракт. Он привел с собой в клуб тренера Боба Кейна, с которым работал в «Джиллингеме». Кертис официально вступил в должность в мае 1926 года, и его дебютный сезон ознаменовался выходом в пятый раунд Кубка Англии. В сезоне 1929\30 команда Кертиса выиграла все из 21 домашних игр чемпионата в период с ноября 1929 по март 1930 года. Самая успешная эра в истории клуба началась в сезоне 1932/33, во многом благодаря подписаниям Джека Холлидея, Эрнеста Муттита, Билли Скотта и Берта Уотсона из клуба Первого дивизиона «Мидлсбро». «Брентфорд» выиграл титул чемпиона Третьего Южного дивизиона в сезоне 1932/33, что стало первым трофеем в тренерской карьере Кертиса. «Брентфорд» под руководством Кертиса занял четвертое место в первом для клуба сезоне во Втором дивизионе, прежде чем выиграть турнир в сезоне 1934/35, что впервые в истории клуба обеспечило ему выход в высшую лигу английского футбола. В сезоне 1934/35 клуб выиграл второй трофей — Лондонский кубок вызова.

В Первом дивизионе 
Кертис и недавно назначенный помощник главного тренера Джимми Бэйн привели «Брентфорд» к пятому и двум подряд шестым местам в первых трех сезонах клуба в Первом дивизионе. Посещаемость «Гриффин Парка» в среднем составляла 25 000 человек, а в сезоне 1937/38 «Брентфорд» в течение трех месяцев единолично возглавлял турнирную таблицу Первого дивизиона и впервые вышел в шестой раунд Кубка Англии.

Длительный период успеха «Брентфорда» был закреплен управленческими способностями Кертиса и его проницательностью на трансферном рынке, благодаря чему в команду вошли шотландские футболисты Дэйв Маккалох, Бобби Рид и Дункан Маккензи, валлийские футболисты Идрис Хопкинс и Лес Боултер, а также англичане Билли Скотт и Лес Смит.

Начало Второй мировой войны и приостановка профессиональных футбольных турниров в 1939 году положили конец золотой эре «Брентфорда», однако при этом Кертис все равно завоевал еще больше трофеев, выиграв Военный кубок Лондона в сезоне 1941\42, который на сегодняшний день является единственным успехом клуба на «Уэмбли».

Соревнования Футбольной лиги официально возобновились в 1946 году, и с составом, состоящим большей частью из ветеранов, «Брентфорд» вылетел во Второй дивизион в конце сезона 1946/47. В конце концов Кертис ушел в отставку в феврале 1949 года.

Дальнейшая карьера 
Кертис завершил тренерскую карьеру в клубе Южной лиги «Тонбридж Эйнджелс», который он возглавил в 1950 году.

Почести 
За свою долгую работу в «Брентфорде» Кертис был награжден грамотой в мае 1949 года. На сегодняшний день Кертис является самым продолжительным по времени нахождения в должности и успешным менеджером в истории «Брентфорда», и в его честь назван лаундж на стадионе «Гриффин-Парк». Одна из трибун на новом стадионе клуба также названа в его честь.

В 2013 году Кертис был признан величайшим тренером «Брентфорда» в опросе, посвященном 125-летию со дня создания Футбольной лиги, а в мае 2015 года специалист был посмертно включен в Зал славы клуба.

Личная жизнь и смерть 
Гарри родился 22 января 1890 года в районе Холлоуэй, Лондон, и переехал в Уолтемстоу со своей матерью после того, как его родители развелись. Затем он посещал школу Мейнард-роуд в Уолтемстоу. В 1911 году он на протяжении короткого периода времени работал клерком инженера, а после женитьбы в 1915 году у него родилось двое сыновей. После завершения тренерской карьеры Кертис переехал в Саутенд-он-Си и работал менеджером по персоналу в одной из городских компаний. Позже он работал журналистом. 30 января 1966 года 76 — летний экс — тренер скончался.

Примечания 

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Футбольные судьи Англии
Тренеры ФК «Джиллингем»
Тренеры ФК «Брентфорд»